Яхмос-Ситамон или Ситамон — принцесса начала XVIII династии Древнего Египта.

Этимология 
Имя принцессы означает «Дитя Луны, Дочь Амона».

Биография 
Ситамон приходилась дочерью фараону Яхмосу I и сестрой Аменхотепу I. Её колоссальная статуя находится возле восьмой колонны в Карнаке.

Её мумия была обнаружена в Дейр эль-Бахри в гробнице DB320 и сейчас находится в Египетском музее в Каире.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Принцессы Древнего Египта
Персоналии XVI века до н. э.
Супруга бога Амона